Sima – in architettura, sinonimo di cimasa
 Sima – altro nome dell'ugali, alimento della cucina africana
 Sima – in geologia, termine utilizzato per riferirsi a uno strato di rocce
Sima – Società Italiana di Medicina antroposofica
23437 Šíma – asteroide

Geografia
Sima – comune dell'Ungheria
Sima – centro abitato delle Comore
Sima – villaggio in Russia
 Sima – circoscrizione della regione di Mwanza  (Tanzania)
 Sima – circoscrizione della regione del Simiyu  (Tanzania)

Persone

Sima
Horia Sima – politico rumeno
Oskar Sima – attore austriaco
Yankuba Sima – cestista spagnolo
Sima Guang – storico, funzionario e politico cinese
Sima Qian – storico cinese
Sima Xiangru – poeta, scrittore, musicista e funzionario cinese
Sima (Simona Hégerová) – rapper slovacca

Šíma
Josef Šíma – calciatore cecoslovacco
Petr Šíma – calciatore ceco